

Títols d'obres 
 El Maestro (o Libro de música de vihuela de mano intitulado El Maestro), llibre de peces per a virola sola i virola de cant del compositor i virolista Lluís del Milà (1536).
 El maestro (pel·lícula de 1957), pel·lícula italo-espanyola de 1957 dirigida, escrita i protagonitzada per Aldo Fabrizi.
 El maestro (pel·lícula de 2020), película argentina de 2020 protagonitzada per Diego Velázquez, Ezequiel Tronconi i Ana Katz.
 El maestro (sèrie de televisió), minisèrie argentina de 2017.

Vegeu també 
 Maestro (pàgina de desambiguació)
 El maestro de esgrima, pel·lícula espanyola de 1992